Уфимский полк — формирования (полк) Русской императорской армии:
 Уфимский мушкетёрский полк 
 Уфимский пехотный полк
 Уфимский 106-й пехотный полк

См. также 
 Уфимский